Cyclospermum tenuifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Conrad Moench, och fick sitt nu gällande namn av Albert Thellung. Cyclospermum tenuifolium ingår i släktet kvarnsellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvarnsellerier
tenuifolium